Gino Vendemini, propr. Biagio Vendemini (1848-1911) – poeta e politico italiano
 Giovanni Bernardino Vendemini (1678-1749) – vescovo cattolico italiano
 Luciano Vendemini (1952-1977) – cestista italiano